

Patronyme 

 Alain Maillard de La Morandais (né en 1935), prêtre français ;
 Annetta Maillard (1895-1945), écuyère, funambule et chanteuse de cabaret française ;
 Armand Maillard (né en 1943), évêque français ;
 Auguste Maillard (1864-1944), sculpteur français ;
 Brigitte Maillard (1954-2021), auteure, poète et chanteuse française ;
 Chantal Maillard (née en 1951), écrivaine hispano-belge ;
  ;
 Claude Maillard (née en 1927), psychanalyste et écrivaine française ;
 Claude-François de Maillard ou Maillart (1696-1768), militaire français ;
 David Maillard (né en 1970), escrimeur français champion d'Europe, du monde et paralympique ;
 Denyse Maillard (1901-1952), chercheuse angliciste, enseignante et écrivaine française ;
 Dominique Maillard (né en 1950), ingénieur français ;
 Famille de Maillard ;
 François Maillard (1914-2006), historien médiéviste français ;
 Georges Maillard (1837-1897), journaliste français ;
 Guillaume Maillard (1823-1906), homme politique français ;
 Jean Colin-Maillard (), guerrier flamand du pays de Liège ;
 Jean de Maillard (né en 1951), magistrat français ;
  ;
 Jean-Baptiste Maillard (1857-1929), architecte français ;
 Joseph Maillard (1822-1897), religieux et historien français ;
 Léon Maillard (1860-1929), écrivain et critique d'art français ;
  ;
 Louis-Camille Maillard (1878-1936), médecin et chimiste français, découvreur de la réaction de Maillard ;
 Marie-Christine Maillard (née en 1963), chanteuse et animatrice belge ;
  (1882-1956), général de brigade français ;
 Maurice Maillard (1946-2020), peintre, graveur ;
 Michel Maillard (1952-2017), footballeur français ;
 Michel Maillard (1951-), écrivain français ;
 Olivier Maillard (1430-1502), moine franciscain français ;
 Paul Desforges-Maillard (1699-1772), poète français ;
 Philippe Maillard-Brune (1910-2007), pilote automobile ;
  ;
 Pierre-Yves Maillard (né en 1968), homme politique suisse ;
 René Maillard (1931-2012), compositeur français ;
 Romain Maillard (né en 1979), athlète français ;
 Sébastien de Maillard  (), officier et physicien français ;
 Sébastien Maillard (né en 1981), athlète français ;
 Stanislas-Marie Maillard (1763-1794), révolutionnaire français ;
 Sylvain Maillard (né en 1974), homme politique français ;
 .

Autres 
 Affaire Maillard et Duclos (1993), affaire politico-financière française
 Colin-maillard, jeu, variante du jeu du loup
 Maillard, nom francophone de Meldert
 Maillard et Duclos, entreprise française de travaux publics
 Maillard, entreprise française, producteur traditionnel de pièces de bicyclette, absorbé par ZF Sachs dans les années 1980, revendu à SRAM en 1997
 Busard de Maillard, rapace de La Réunion
 Réaction de Maillard, réaction chimique lors de la cuisson d'un aliment

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand